Santa Giulia ima više značenja:
 Santa Giulia, Genoa
 Santa Giulia, Rovigo